Ryhänen ist der Familienname folgender Personen:

 Jaakko Ryhänen (* 1946), finnischer Opernsänger
 Matti Ryhänen (1939–2018), finnischer Politiker
 Reino Ryhänen (1922–1999), finnischer Limnologe
 Sami Ryhänen (* 1980), finnischer Eishockeyspieler
 Sirpa Ryhänen (* 1966), finnische Skilangläuferin